Ас может означать:
 Ас ( — туз; первый в своей области) — военный пилот высшего класса (см. лётчик-ас) или мастер танкового боя (см. танкист-ас); обиходно — высококлассный специалист.
 Ас — мера веса.
 Ас или Асс — устар. название старинной римской медной монеты.
 Ас — созвездие, упомянутое в Библии (, ) — предположительно, Большая медведица, но точное современное название его не известно.
 Ас — обозначает ноту А, или ля, пониженную на полутон.
 Асы-аланы — ираноязычный народ.
 Асы / Асиньи () — в германо-скандинавской мифологии высшие боги и богини. Асатру — неоязыческое движение.

Топоним 
 Ас — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Ас — город и коммуна в провинции Лимбург.

Фильм 
 «Ас» — фильм с участием Адриано Челентано.
 «Ас из асов» — французская кинокомедия 1982 года режиссёра Жерара Ури.

Фамилия 
 Ас (фамилия).
 Ас, Женевьева (1923—2021) — французская художница.
 Ас (имя) — арабское имя ().
 Амр ибн аль-Ас (Амр сын Аса).
 Абуль-Ас ибн Умайя — один из предков рода Омейядов.

As 
 ля-бемоль (в музыке).
 .as — национальный домен верхнего уровня для Американского Самоа.

См. также 
 Асс
 АС — аббревиатура из букв кириллицы
 AC — латиницей

Примечания